Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza (niem. Polnisch-Schweizerische Wirtschaftskammer) została założona jako Polsko-Szwajcarska Izba Przemysłu i Handlu (Polnisch-Schweizerische Industrie- und Handelskammer). Jest dobrowolnym, nie dotowanym przez instytucje publiczne stowarzyszeniem utworzonym według prawa polskiego. Zrzesza większość firm szwajcarskich w Polsce. Misją Izby jest budowa sprzyjających warunków dla rozwoju polsko-szwajcarskich kontaktów gospodarczych. W 2009 Izba przyjęła obecną nazwę.

Izbą partnerską w Szwajcarii jest Izba Handlowa Szwajcaria-Europa Środkowa SEC (Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa SEC).

Izba jest członkiem stowarzyszonym Szwajcarskiej Federacji Izb Bilateralnych SwissCham (Association of Swiss Foreign Trade Chambers).

Na podstawie umowy o świadczeniu usług współpracuje z państwową szwajcarską organizacją promocji handlu zagranicznego Osec Business Network Switzerland.

Historia 
W okresie międzywojennym, od 1934, działała w Warszawie Polsko-Szwajcarska Izba Handlowa, z siedzibą przy ul. Kredytowej 8 (1935-1939), również oddział Polskiej Izby Handlowej w Szwajcarji, z siedzibą przy ul. Kruczej 49 (1920).

Siedziba 
Poprzednio siedziby izby mieściły się przy ul. Mianowskiego 18 (2001-2003), ul. Szpitalnej 6 (2003-2007), al. Solidarności 117 (2007-2008), w budynku Ilmet w al. Jana Pawła II 15 (2008-2011), w budynku Metron/BTC w al. Niepodległości 69 (2011-2018) i obecnie w budynku BTD Office Building w al. Niepodległości 18 (2018-).

Propolski samorząd gospodarczy w Szwajcarii 
W tym kraju powołano Szwajcarsko-Polską Izbę Przemysłowo-Handlową (Schweizerisch-Polnische Industrie-und Handelskammer) z siedzibą przy Aldenstrasse 49 w Zurychu (2004-2008), oraz Szwajcarsko-Polską Izbę Gospodarczą (Schweizerisch-Polnische Wirtschaftskammer) przy Stadelhoferstrasse 22 w Zurychu (2013-).

Prezesi 
 1998–2002 - Mirosław Gryszka
 2002–2004 - Ryszard Wojtkowski
 2004–2006 - Maria Kowalewska
 2006–2010 - Jolanta Samochowiec Mathys
 2010–2014 - Marek Kondrat
 2014-2020 - Marek Szymański
od 2020 - Michał Stępień

Zobacz też 
 Ambasada Szwajcarii w Polsce

Bibliografia 
 Rocznik Polskiego Przemysłu i Handlu 1938, Polska Spółka Wydawnictw Informacyjnych Sp. z o.o., Warszawa
 
 książki adresowo-telefoniczne

Przypisy 

Izby gospodarcze
Gospodarka Szwajcarii
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-szwajcarskie